Du bist nicht allein steht für:

 Du bist nicht allein (1949), deutsches Filmdrama von Paul Verhoeven
 Du bist nicht allein (1958), sowjetisches Filmdrama von Maria Fjodorowna
 Du bist nicht allein (2007), deutscher Spielfilm von Bernd Böhlich
 Du bist nicht allein (2018), deutscher Fernsehfilm von Johannes Fabrick
 Du bist nicht allein – Die Roy Black Story, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1996

Siehe auch:
 You Are Not Alone